

Cinema 
 Il marchio (The Mark) – film del 1961 diretto da Guy Greene
 The Mark - Il segno della vendetta  – film del 2003 diretto da Mariano Equizzi

Letteratura 
 The Mark  – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2000, della serie Left Behind

Musica 
 The Mark  – album dei Fallen To del 2002
 The Mark  – album dei Saint del 2006